Шанцин:

 Шанцин — направление в даосизме, возникшее в конце IV века в Китае.
 Шанцин — средневековый китайский город в провинции Цзянси.